ÖIK har flera betydelser:
Förkortning för Ödsmåls IK
Förkortning för Örserums IK
Förkortning för Örebro IK
Förkortning för Östersunds IK
Förkortning för Österlens IK